Chile kan avse:

 Voodoo Chile – en låt av Jimi Hendrix
 Highway Chile – en låt av Jimi Hendrix
 4636 Chile – en asteroid

Geografi 
Chile – en republik i Sydamerika 1810/1818–
Generalkaptenskapet Chile – ett administrativt territorium i Vicekungadömet Peru 1541–1818

Chile 
1. Chile (gruva), Región de Atacama, Provincia de Copiapó,

Etiopien 
2. Ch'īlē Shet', periodiskt vattendrag, Oromia,

Kirgizistan 
3. Tjile, vattendrag, Osj,

Mexiko 
4. Chile (periodiskt vattendrag), Oaxaca,

Turkiet 
5. Şile (distriktshuvudort), İstanbul,

Se även
Chiloé